Gresham kan syfta på:

 Gresham College – en oavhängig läroinrättning i London, England

Geografi

Storbritannien
 Gresham, England – en ort och civil parish i Norfolk, England

USA
 Gresham, Nebraska – en ort i York County, Nebraska
 Gresham, Oregon – en stad i Oregon
 Gresham, Wisconsin – en ort i Shawano County, Wisconsin

Se även
 Gresham Lake – flera

Personer
 Gresham Sykes – var en amerikansk sociolog och kriminolog (högerrealist)
 Douglas Gresham – en amerikansk-brittisk filmproducent och skådespelare
 Thomas Gresham – var en engelsk köpman och diplomat
 J. Gresham Barrett – en amerikansk republikansk politiker
 Walter Q. Gresham – var amerikansk politiker